Obersee kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Obersee, Antarktis, sjö,

Italien 

 Obersee (sjö i Italien), Trentino-Alto Adige,

Schweiz 

 Obersee (sjö i Schweiz), Glarus,

Österrike 

 Obersee (sjö i Österrike, Steiermark, lat 47,35, long 13,82), 
 Obersee (sjö i Österrike, Steiermark, lat 47,35, long 13,60), 
 Obersee (del av en sjö), 
 Obersee (sjö i Österrike, Niederösterreich), 
 Obersee (sjö i Österrike, Tyrolen), 
 Tauernsee, sjö, Salzburg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar